Прем'єр-ліга Азербайджану 2015–2016 — 24-ий сезон Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу. Чемпіоном вчетверте став Карабах (Агдам).

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Ряван позбавлений 6 очок.
2. Клуб Зіра не допущений до єврокубків.
3. Клуб Інтер (Баку) не допущений до єврокубків.
</small>

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Офіційний сайт ПФЛ — Професійної Футбольної Ліги Азербайджану 
 Прем'єр-Ліга Азербайджану на soccerway 

2015—2016
Азербайджан
Азербайджан

2015 в азербайджанському спорті
2016 в азербайджанському спорті